Regno Unito
 Thetford – cittadina del Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Thetford – township della Contea di Genesee, Michigan
 Thetford – città della Contea di Orange, Vermont